Hasanbegovci (Glamoč, BiH), naseljeno mjesto u općini Glamoč, BiH
 Hasanbegovci (Šipovo, BiH), naseljeno mjesto u općini Šipovo, BiH